Арва́тов — фамилия.

Известные носители:
 Арватов, Борис Игнатьевич (1896—1940) — советский литературный критик, искусствовед
 Арватов, Юрий Игнатьевич (1898—1937) — российский, советский военный лётчик